__БЕЗСАДРЖАЈА__

Особе 
 Тесла (презиме), српско презиме
 Никола Тесла (1856–1943), проналазач и научник у области физике, електротехнике и радиотехнике
 Георгина Тесла, мајка Николе Тесле
 Милутин Тесла, отац Николе Тесле
 Слађана Тесла, српска манекенка

Наука 
 Тесла (јединица), изведена -{SI}- јединицa (-{T}-), названа по Николи Тесли, за густину магнетног флукса или магнетну индукцију
 Теслин трансформатор, изум Николе Тесле
 Теслина кугла, познатијa као плазма кугла
 2244 Тесла, астероид назван по Николи Тесли, откривен 1952. године од стране астронома Милорада Б. Протића
 Тесла (кратер), кратер на Месецу
 Расед Тесла, сеизмолошки активан расед у долини Ливрмор (), у Калифорнији, САД

Предузећа 
 TESLA (Чехословачка) (), некадашњи државни електротехнички конгломерат у бившој Чехословачкој
 Тесла Панчево (фабрика), предузеће за производњу електричних сијалица из Панчева
 Tesla, Inc., аутомобилска и технолошка компанија са седиштем у Силицијумској долини која производи електрична возила и системе за складиштење и производњу енергије

Музика 

 Тесла (бенд), амерички хард рок бенд из Сакрамента у Калифорнији, САД
 Тесла (опера), опера о научнику Николи Тесли, коју је компоновао тасманијски композитор Константин Кукиас ()

Филм и телевизија 

 Тесла (филм из 1993), југословенски филм из 1993. године
 Тесла или прилагођавање анђела, југословенски филм из 2001. године
 Пре и после Тесле, српска ТВ серија из 2006. године
 Теслин народ, српски филм из 2018. године
 Тесла (филм из 2020), амерички филм из 2020. године

Алат 
 Тесла (алатка), за обраду (тесање) дрвета

Види још

 Никола Тесла (вишезначна одредница)